Okai ist der Familienname von:

 Atukwei Okai (1941–2018), ghanaischer Schriftsteller und Hochschullehrer
 Sheila Okai (* 1979), ghanaische Fußballspielerin